{{Фильм
| РусНаз        = Мохнатый пёс
| ОригНаз       = The Shaggy Dog 
| Изображение   = 
| Жанр          = семейный фильмфэнтезикомедия
| Режиссёр      = Деннис Дуган
| Продюсер      = Скотт ИммергутИрвин Маркус
| Сценарист     = Феликс ЗальтенБилл Уолш
| В главных ролях        = Эд Бегли-младшийШэрон Лоуренс
| Оператор      = Русс Т. Олсоубрук
| Композитор    = 
| Компания      = Walt Disney
| Бюджет        = 
}}
«Мохнатый пёс» () — телефильм 1994 года, ремейк одноимённого фильма 1959 года, основанного на одном из произведений писателя Феликса Зальтена.

 Сюжет 

Фильм рассказывает о мальчике, мечтающем о собаке. Но его мечта выглядит неосуществимой: у отца семейства аллергия на собачью шерсть.

Однако после прочтения магического заклинания старший брат мальчика превращается в пса. В попытках развеять чары братья проходят через множество испытаний и приключений.

 В ролях 
 Скотт Уайнгер — Уилберт «Уилби» Дэниелс Эд Бегли-младший — Рон Дэниэлс Шэрон Лоуренс — Бэт Дэниэлс Джон Полито — детектив Эл Джеймс Кромуелл — Чарли Малвихилл Джереми Систо — Трей Миллер Рик Дукомман — офицер Келли

Примечания

Ссылки 

Диснеевские фильмы
Диснеевские перезапуски
Фильмы США 1994 года
Семейные фильмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Кинокомедии США
Кинокомедии 1994 года
Фильмы о собаках
Экранизации произведений Феликса Зальтена
Фильмы на английском языке